Мечик — фамилия.

 Мечик, Донат Исаакович (1909—1995) — российский театральный режиссёр, драматург, театральный педагог.
 Мечик, Сергей Донатович (Довлатов-Мечик, 1941—1990) — русский и американский писатель и журналист.
 Мечик — персонаж из романа Александра Фадеева «Разгром».

Другие значения 
 Мечик — элемент столповой нотации русского демественного пения.

См. также 
 Метчик